Чемпионат мира по фигурному катанию 1939 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—12 февраля среди женщин в Праге, Чехословакия, 17—19 февраля среди мужчин и пар в Будапеште, Венгрия. Этот чемпионат стал последним перед Второй мировой войной. Австрийские фигуристы Эди Рада, Эмми Путцингер, Анита Вегелер, Ильзе Паузин и Эрих Паузин выступали за Германию, а Герберт Альвард выступал за Венгрию. На соревнованиях выступали представители 14 стран. Это оказалось рекордом того времени.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Мир1939
Мир1939
Февраль 1939 года
1939 год в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира в Чехословакии
Спорт в Венгрии в 1939 году